Hüttner bzw. Huettner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hüttner (1871–1946), deutscher Gärtner und Pflanzenzüchter 
 Alfred Hüttner (1874–1947), deutscher Jurist
 Bernd Hüttner (* 1966), deutscher Politikwissenschafter, Autor und Medienexperte
 Christian Gottlieb Hüttner (1787–1854), Oberpostdirektor des sächsischen Postwesens
 Friedrich Hüttner (1940–2021), deutscher Fußballspieler
 Hannes Hüttner (1932–2014), deutscher Medizinsoziologe und Kinderbuchautor
 Hans Hüttner (1885–1956), deutscher General
 Heinrich Eduard von Hüttner zu Pirk (1837–1919), sächsischer Politiker und Rittergutsbesitzer
 Johann Hüttner (* 1939), österreichischer Theaterwissenschaftler und Germanist
 Johann Christian Hüttner (1766–1847), deutscher Reiseschriftsteller 
 John Huettner (1906–1970), US-amerikanischer Segler
 Lorenz Hüttner (* 1934), deutscher Prälat
 Manfred Hüttner (1930–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Martin Hüttner (* 1928), deutscher Historiker
 Michael Hüttner (* 1959), deutscher Politiker und SPD-Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz
 Peter Hüttner (* 1945), schwedischer Schauspieler und Autor
 Ralf Huettner (* 1954), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Valerian Hüttner (* 2001), österreichischer Fußballspieler